I , noti anche come tōyō kanjihyō, sono i kanji per la stampa dichiarati ufficiali dal Ministero dell'Educazione giapponese il 16 novembre 1946, e derivati dal lungo processo di semplificazione di quelli tradizionali di origine cinese (kyūjitai) utilizzati per secoli nella lingua giapponese scritta. Nel 1981 essi sono stati sostituiti dai jōyō kanji.

Storia 
Per secoli in Giappone sono stati utilizzati migliaia di kanji, in gran parte mutuati dagli ideogrammi cinesi, con grandi difficoltà per l'apprendimento della lingua scritta. Inoltre, spesso venivano usati ideogrammi diversi dall'identico significato, con inutile duplicazione dei kanji.

Prima della seconda guerra mondiale alcuni linguisti, dati i grandi problemi derivanti dall'uso di una tale mole di caratteri, arrivarono quindi a proporre l'abolizione dell'uso di tutti gli ideogrammi di derivazione cinese in favore dell'adozione esclusiva dei kana fonetici. Quando il Ministero dell'Educazione provò a realizzare una simile riforma, tuttavia, incontrò una forte resistenza da parte di molti scrittori, scienziati e dell'opinione pubblica, cosicché il progetto fu messo da parte.

Finita la guerra, il generale clima di rifiuto di alcuni valori tradizionali, generato dalla sconfitta dell'imperialismo, rese possibile una parziale riforma che condusse quindi all'ufficializzazione per la stampa dei soli 1850 tōyō kanji presenti nella lista approvata dal Ministero il 16 novembre 1946, in gran parte frutto di un secolare processo di semplificazione dei kanji tradizionali ed ormai di uso comune. Si trattò di una soluzione di compromesso tra chi voleva abolire del tutto la scrittura ideografica e chi voleva conservare l'uso di tutti i kanji tradizionali. Da allora nulla è cambiato circa il tipo di scrittura, mentre i tōyō kanji sono stati integrati e sostituiti nel 1981, con l'approvazione della nuova lista dei jōyō kanji.

Lista dei 1850 tōyō kanji

Voci correlate 
Kanji
Shinjitai
Gakunenbetsu kanji haitōhyō

Collegamenti esterni 

Kanji
Scrittura giapponese